Гурян — фамилия (псевдоним):

 Гурян, Татул (наст. фам. Хачатрян; 1912—1942) — армянский советский поэт.
 Сорана Гурян (наст. имя Сура Ициковна (Сара Исааковна) Гурфинкель; 1913—1956) — румынская и французская писательница, переводчица.

См. также 
 Гуриан (значения) 
 Гурьян